Encinasola és un poble de la província de Huelva (Andalusia), que pertany a la comarca de Sierra de Huelva.

Referències

Enllaços externs 
 Encinasola - Sistema d'Informació Multiterritorial d'Andalusia.
 Portal sobre Encinasola
 Finestra del Visitant dels Espais Naturals Protegits d'Andalusia - Parc Natural Sierra de Aracena i Picos de Aroche

Municipis de la Sierra de Huelva